Чемпіонат Австрії 1929/30 () — 19-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вдесяте став столичний клуб Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири 
 Франц Веселік («Рапід») — 24 
 Антон Шалль («Адміра») — 20 
 Рудольф Фіртль («Аустрія») — 17
 Йозеф Адельбрехт («Вієнна») — 15
 Густав Тегель («Флорісдорфер», «Вієнна») — 15 
 Маттіас Сінделар («Аустрія») — 14
 Карл Штойбер («Адміра») — 12
 Фердінанд Весели («Рапід») — 11
 Гайнріх Гілтль («Вінер АК») — 11 
 Рудольф Кубеш («Флорісдорфер») — 10
 Йоганн Луеф («Рапід») — 10
 Єньо Штерн («Хокоах») — 10 
 Антон Вінднер («Ваккер») — 10

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Йозеф Бугала
 Леопольд Цейка
 Роман Шрамсайс
 Йозеф Мадльмаєр
 Йозеф Смістик
 Йоганн Луеф
 Віллібальд Кірбес
 Франц Веселік
 Маттіас Кабурек
 Фердинанд Весели
 Тренер — Едуард Бауер

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1929/30 на rsssf 

1930
Австрія
Австрія